Чемпіонат Шотландії з футболу 1897-98 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 4 вересня 1897 та фінішував 11 квітня 1898. Це 8-й сезон чемпіонату Шотландії, четвертий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Додатковий матч 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Сезон 1897/98 в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1897-98
Шотландія
Шотландія